Engelbert Humperdinck (1854–1921) német zeneszerző
Engelbert Humperdinck (1936) Arnold George Dorsey néven született brit énekes